Stati Uniti d'America
 Williamsport – capoluogo della Contea di Warren, Indiana
 Williamsport – comunità non incorporata della Contea di Johnson, Kentucky
 Williamsport – città della Contea di Washington, Maryland
 Williamsport – villaggio della Contea di Pickaway, Ohio
 Williamsport – capoluogo della Contea di Lycoming, Pennsylvania